Mike Boland ist der Name folgender Personen:

* Mike Boland (Eishockeyspieler, 1949) (Michael Anthony Boland; * 1949), kanadischer Eishockeyspieler und Kameramann
 Mike Boland (Eishockeyspieler, 1954) (Michael John Boland; 1954–2017), kanadischer Eishockeyspieler